NOS:
 Синтаза оксида азота (фермент)
 Системы закиси азота в автогонках
 «Группа компаний „NOS“» — голландская медиа-группа
 CDC NOS — операционная система, разработанная в Control Data Corporation в 1970-х годах
 Nokia OS — неформальное название для операционной системы многих телефонов Nokia